Ромеи может означать:
 Ромеи — население Византии.
 итальянская фамилия.

Носители фамилии 
 Ромеи, Аннибале (XVI век) — итальянский гуманист, автор одного из первых шахматных руководств – «Тяжкий труд шахматной игры».
 Ромеи, Анджела (род. 1997) — итальянская кёрлингистка.

См. также 
 Ромеит — минерал.
  — французская фамилия.